Martin Wagner (voetballer) - Duits voetballer
 Martin Wagner (architect) - Duits architect